Михаи́л Никола́евич Муравьёв:
 Муравьёв-Виленский, Михаил Николаевич (1796—1866) — граф, государственный деятель, генерал от инфантерии, губернатор Северо-Западного края, министр государственных имуществ.
 Муравьёв, Михаил Николаевич (1845—1900) — граф, государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел, внук предыдущего.